Bergslagen kan syfta på:

 Bergslagen – ett geografiskt område i Sverige
 Bergslagen (1901) – en dagstidning
 Bergslagen (1922) – en dagstidning